Franciaország
Montastruc, település Hautes-Pyrénées megyében
Montastruc, település Lot-et-Garonne megyében
Montastruc, település Tarn-et-Garonne megyében